Koper je lahko:
 Koper, mesto na slovenski obali
 Mestna občina Koper
 Koper, jugoslovanska vojaška ladja
 Koper, Bolu, mesto v turški provinci Bolu
 Koper, Indonezija, mesto v Indoneziji
 Koper, Burkina Faso, mesto v Burkini Faso

 navadni koper, zelišče Anethum graveolens

Glej tudi 
 Koper je naš